Kálmán László (1957–2021) nyelvész
 Kálmán László Ericsson-díjas tanár
 Kálmán László (1972) válogatott kosárlabdázó
 Kálmán László ötvös